De FIM MotoGP Rookies Cup 2022 is het zestiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt veertien wedstrijden, verdeeld over zeven raceweekenden. De eerste wedstrijd wordt op 23 april op het Autódromo Internacional do Algarve verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen wordt op 6 november op het Circuit Ricardo Tormo Valencia verreden.

Kalender

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2022
Motorsport in 2022